Открытый чемпионат Германии по бадминтону 2007 проводился в Мюльхайм-на-Руре(Германия), с 27 февраля по 4 марта 2007 года.

Результаты

Мужская одиночная категория

Женская одиночная категория

Мужская парная категория

Женская парная категория

Смешанная категория

Ссылки 
 Official website
 TournamentSoftware.com: 2007 German Open
2007 год в бадминтоне